Кубок вызова ФИБА ( «ЕвроВызов») — европейский клубный баскетбольный турнир. Появился в 2003 году под эгидой ФИБА Европа. Турнир считался третьим по силе европейским турниром, после Евролиги и Кубка УЛЕБ. В период с 2003 по 2005 год носил название «Евролига ФИБА», с 2005 по 2008 — «Еврокубок ФИБА», в 2008 этот турнир был объединён с Кубком УЛЕБ и стал называться «Кубок вызова ФИБА». Последний сезон был разыгран в 2014/2015 году. С 2015 года ФИБА на замену Кубку Вызова учредила новый турнир Кубок ФИБА Европы.

Победители

Факты 

 «Динамо» из Санкт-Петербурга в сезоне 2004/05 выиграло все матчи турнира, в которых участвовало. Самарские «Красные Крылья» в сезоне 2012/13 повторили этот результат.
 Первым клубом, дважды участвовавшим в финале турнира, стали «Красные Крылья».
 Келли Маккарти и Руди Фернандес становились победителями турнира и MVP финала четырёх как в Кубке вызова, так и в Кубке Европы, а Ариэль Макдональд — в Кубке вызова и Супролиге ФИБА.

См. также 
Кубок Корача

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные клубные баскетбольные соревнования